Aeratore – dispositivo elettrico per il ricambio dell'aria negli ambienti
 Aeratore – dispositivo eolico per il ricambio dell'aria negli ambienti o per l'ossigenazione di un liquido applicabile ai vetri e alle pareti
 Aeratore – tubo per la respirazione subacquea